Il singolare femminile  del torneo di tennis Bundaberg Tennis International 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Viktorija Rajicic che ha battuto in finale Yurika Sema 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Olivia Rogowska (quarti di finale)
 Erika Sema (quarti di finale)
 Sacha Jones (semifinali)
 Nudnida Luangnam (quarti di finale)

 Yurika Sema (finale)
 Junri Namigata (secondo turno)
 Varatchaya Wongteanchai (secondo turno)
 Chin-Wei Chan (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bundaberg Tennis International 2013